Schloss Fürstenwalde steht für folgende Gebäude in der Stadt Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg:

 Bischofsschloss Fürstenwalde
 Jagdschloss Fürstenwalde

Siehe auch:
 Burg Fürstenwalde im Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Tschechien